Joaquín Fuster Pérez (Polop, Marina Baixa), polític i escriptor valencià
 Joaquín M. Fuster (Barcelona, 1930), neurocientífic dedicat a la recerca en ciència cognitiva